TWF steht für:
 Technische Werke Friedrichshafen, ein kommunaler Energieversorger
 Treuhandgesellschaft Werbefilm, eine Verwertungsgesellschaft
 Thumb Wrestling Federation, eine US-amerikanische TV-Serie
 Trinkwasserfluoridierung

Abkürzung